Turner Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Turner Island (Illinois)
 Turner Island (Kalifornien)
 Turner Island (Louisiana)
 Turner Island (Cumberland County, Maine)
 Turner Island (Oxford County, Maine)

in Kanada:
 Turner Island (British Columbia)
 Turner Island (Manitoba)
 Turner Island (Halifax), bei Halifax, Nova Scotia
 Turner Island (Queens), Queens District, Nova Scotia
 Turner Island (Muskoka), Muskoka District, Ontario
 Turner Island (Nipissing), Nipissing District, Ontario
 Turner Island (Saskatchewan)

in Antarktika:
 Turner Island (Antarktika), vor der Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land